Charles De Fernex, noto come De Fernex II – calciatore italiano
 Eugène De Fernex, noto come De Fernex I – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Jean De Fernex, noto come De Fernex III – calciatore italiano